Растопуловка — село в Приволжском районе Астраханской области России. Административный центр и единственный населённый пункт муниципального образования «Село Растопуловка» со статусом сельского поселения.

Село расположено на берегу Волги, в 10 км к северу от окраины Астрахани. Ближайшей железнодорожной платформой является платформа 1516 км, расположенная в 1,5 км к юго-востоку от села.

Территория села граничит с территориями Ленинского района Астрахани, МО «Ахматовский сельсовет» Наримановского района, МО «Новорычинский сельсовет» Приволжского района.

Историческая справка 
Название село получило по имени зажиточного крестьянина Сергея Растопулова.

Растопулов поселился в этих местах с тремя семьями, они занимались в основном птицеводством. В 1930-е годы, в период коллективизации, Растопулов попал в число раскулаченных, и следы его потерялись. С тех пор места эти стали называться растопуловскими, Растопуловкой.

Решением Астраханского областного Представительного собрания от 16.02.1995 г. № 13 «Об образовании Растопуловского сельсовета в Приволжском районе», распоряжением главы администрации Приволжского района от 28.03.1995 г. № 333-р «Об образовании администрации Растопуловского сельсовета» образован Растопуловский сельсовет с административным центром в с. Растопуловка за счет разукрепления Новорычинского сельсовета.
В период 1994—2003 годов в Растопуловку переселяли жителей сел, входящих в СЗЗ Астраханского газоконденсатного комплекса. Велась активная застройка села современными коттеджами, создавалась инфраструктура. Первым главой сельсовета в 1995 году был назначен Павел Викторович Игнатов (1958—2016), Главный архитектор Приволжского района. При его активном участии с 1995 года по 2009 год: введены в эксплуатацию школа имени А.-Х. Ш. Джанибекова), детский сад, современное здание администрации, почта, Дом культуры, проведены основательные берегоукрепительные работы, осуществлена газификация старого села, налажена социальная и коммунальная инфраструктура.
    
С 2009 года главой администрации села Растопуловка является Мансур Фаридович Сапаров, ногаец по своему происхождению.

Учреждения села 
 Почта
 МБОУ СОШ им. Джанибекова
 дом культуры

На окраине села расположена База отдыха «Волжанка», где в том числе проводятся пастырские и молодёжные слёты Ахтубинской епархии Русской православной церкви. С 4 по 12 августа 2018 года здесь прошёл фестиваль «Братья».

Население 
 
В селе живут ногайцы (31 %), казахи (37 %), татары (24 %) и русские (8 %). Преобладающей конфессиональной группой являются мусульмане. В селе есть мечеть.

Примечания

Ссылки 
 Сайт села

Населённые пункты Приволжского района (Астраханская область)